De Holocaust
 De film Shoah uit 1985 over de Holocaust